Македония може да се отнася за:

География 
 Македония, историко-географска област на Балканския полуостров
 Северна Македония, държава на Балканския полуостров, разположена на територията на Вардарска Македония
 Егейска Македония, южната част от географската област Македония, която от 1913 година е в границите на Гърция
 Западна Македония, административна област в Егейска Македония
 Централна Македония, административна област в Егейска Македония
 Източна Македония и Тракия, административна област, отчасти в Егейска Македония
 Вардарска Македония, северната част от географския регион Македония, съответстваща на територията на Северна Македония
 Пиринска Македония, източната част от географския регион Македония, която от 1913 година е в границите на България, административно съвпада с територията на област Благоевград

История 
 Древна Македония, историческа държава на Балканския полуостров, съществувала през Античността
 Македония, римска провинция
 Македония, византийска провинция

Печат 
 Български вестници
 „Македония“, излизал през 1866 – 1872 г., редактор Петко Славейков
 „Македония“, излизал през 1888 – 1893 г. в Русе и София, редактор Коста Шахов
 „Македония“, излизал през 1896 – 1897 г. в София, редактор Георги Николов
 „Македония“, излизал през 1898 – 1899 г. в Загреб, редактор Георги Капчев
 „Македония“, излизал през 1902 г. в Русе
 „Македония“, излизал през 1907 г. в Щип, редактор Петко Пенчев
 „Македония“, излизал през 1907 – 1910 г. в Гранит Сити, Илинойс, редактор Станислав Шумков
 „Македония“, излизал през 1908 – 1912 г. в София, редактор Коста Шахов
 „Македония“, излизал през 1919 – 1923 г. в София, редактор Георги Баждаров
 „Македония“, излизал през 1926 – 1934 г. в София, редактори Георги Кулишев, Димитър Талев
 „Македония“, излизал през май – юни 1941 г. в Скопие, директор Стефан Стефанов, редактор Васил Хаджикимов
 „Македония“, излиза през 1944 г. в Скопие, издател Стефан Стефанов

 Гръцки вестници
 „Македония“, излизал в 1883 г. в Атина
 „Македония“, излизащ от 1911 г. в Солун
 „Дитики Македония“, излизал от 1950 до 1970 г. в Кожани (в 1950 – 1953 „Елиники Македония“)
 „Македония – Траки“, излизал от 1954 до 1969 г. в Атина

 Други вестници
 Нова Македония, вестник излизащ от 1944 г. в Скопие, Югославия, а от 1991 г. в Република Северна Македония

 Други

 „Македония“, българска печатница, съществувала от 1866 до 1874 г. в Цариград
 „Македония“, българска печатница на Коста Шахов в София
 „Македония“, българско списание, излизало в 1903 – 1904 г.
 „Македония“, българско списание, излизало през 1922 г.
 Албум-алманах „Македония“, български албум-алманах, издаден в 1931 г.
 „Македония“, българско списание, излизало в Скопие в 1943 година

Пътища и площади 
 В България
 „Македония“, улица във Варна;
 „Македония“, площад във Варна;
 „Македония“, площад в София;
 „Македония“, булевард в София;

 В Северна Македония
 „Македония“, централният площад на Скопие;

 В Република Сърбия
 „Македония“, улица в Белград;

Други 
 „Македония“, български кораб, потопен по време на Втората световна война;
 „Македония“, летището на Солун, Гърция;
 „Македония“, български футболен отбор, съществувал през 1941 – 1944 година;
 Македония TV, гръцка телевизия;
 „Македония“, хижа в Рила;
 „Македония“, албум на Слави Трифонов и Ку-Ку бенд;
 „Македония“, българско дружество на македонско-одринските студенти в Женева;
 Македония, салата;
 „Македония“ е името на софийската пивоварна „Люлин“ преди Втората световна война.

Вижте също 
 Мачедония
 Маседоан
 Маседония